Вильянуэва-дель-Рей () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гвадиято. Занимает площадь 215 км². Население — 1206 человек (на 2010 год). Расстояние — 67 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Villanueva del Rey

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы